Туменко:

 Туменко, Александр Владимирович (род. 1983) — российский футболист.
 Туменко, Борис Иванович (1946—2018) — советский и украинский театральный режиссёр, актёр и педагог.